Hagagymnasiet kan syfta på:

 Hagagymnasiet i Borlänge – ett gymnasium i Borlänge
Hagagymnasiet i Norrköping – en kommunal gymnasieskola som startade 1961